DLV steht für:
 Deutscher Landarbeiter-Verband, Vorgänger der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft#Vorgeschichte
 Deutscher Landfrauenverband
 Deutscher Landwirtschaftsverlag, ein land- und forstwirtschaftlicher Fachverlag
 Deutscher Landwirtschaftsverlag Berlin VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag
 Deutscher Lehrerverein
 Deutscher Leichtathletik-Verband, Dachverband aller Leichtathletikvereine Deutschlands
 Deutscher Leihverkehr
 Deutscher Lime Verein
 Deutscher Literaturverlag
 Deutscher Luftfahrt-Verband
 Deutscher Luftpostverband
 Deutscher Luftschutz-Verband
 Deutscher Luftsportverband, von der NSDAP gegründeter Verein zur Schaffung einer einheitlichen Basis für die militärische Fliegerausbildung
 Deutscher Lusitanistenverband, wissenschaftlicher Fachverband
 Delissaville Airport (IATA-Code), Flugplatz von Delissaville, Belyuen Shire, Northern Territory

Siehe auch:
 555 (Begriffsklärung)

DLV